Periploca kann bedeuten:

 Periploca (Pflanze), die Pflanzengattung Baumschlingen in der Familie Hundsgiftgewächse.

 Periploca (Schmetterling), die Schmetterlingsgattung Periploca in der Unterfamilie Chrysopeleiinae der Familie Prachtfalter (Cosmopterigidae).